Stalinstraße, nach Josef Stalin benannt, war zeitweise der Name folgender Straßen:

 Bahnhofstraße, Ruhla (ab 1953)
 Berliner Straße (Bad Freienwalde) (1945–1963)
 Frankendamm (Stralsund) (1953–1961)
 Kröpeliner Straße, Rostock (circa 1945–1961)
 Meißner Straße, Radebeul (1945–1961)
Siehe auch:
Stalinallee